Kurtna se poate referi la:

Localități

 Kurtna, sat în comuna Saku (Estonia), Județul Harju
 Kurtna, sat în comuna Illuka (Estonia), Județul Ida-Viru
 Kurtna, sat în comuna Väike-Maarja, Județul Lääne-Viru

Obiective turistice 
 Lacurile Kurtna, zonă turistică ce cuprinde 42 de lacuri, la nord de Lacul Ciud.

Toponime